Ранчо Круз има више значења:

 Ранчо Круз (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Круз (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику